Drucken steht für:
 Verfahren zur Vervielfältigung, siehe Drucktechnik
 ein Dorf in Kleinlitauen, siehe Priekulė

Siehe auch:
 Drücken